Dead Birds (1963), een Amerikaanse documentaire uit 1965 onder regie van Robert Gardner
 Dead Birds (2004), een Amerikaanse horror western uit 2004 onder regie van Alex Turner